Лучкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Лучкино — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Лучкино — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Лучкино — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Лучкино — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Лучкино — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Лучкино — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Лучкино — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Лучкино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Лучкино — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Лучкино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Лучкино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Лучкино — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
 Лучкин